Miejscowości w USA:
 Irvine – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Irvine – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Estill
Gminy w USA:
 Irvine (ang. Irvine Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
Miejscowości w Szkocji:
 Irvine – miasto w Ayrshire.